Virtual private cloud
 Vechtplassencommissie